El nombre Bastian puede referirse a:
 Bastián Arce (1989), es un futbolista chileno.
 Bastián Bodenhöfer,  (1961) es un actor, director de teatro, músico y gestor cultural chileno.
 Bastian de Nordeflycht Echiburu, (1990) es un nadador chileno.
 Bastian Emig, (1980) es el actual batería de la banda alemana de A Capella Van Canto.
 Bastian Knittel, (1983) es un tenista profesional alemán.
 Bastián Malla, (1996) es un tenista chileno.
 Bastian Oczipka (1989), es un futbolista alemán
 Bastian Pastewka, (1972) es un actor y comediante alemán.
 Bastian Reinhardt (1975), es un exfutbolista alemán.
 Bastian Schäferhoff (1983) es un botánico y taxónomo alemán.
 Bastian Schweinsteiger,  (1984) es un exfutbolista alemán.
 Bastian Steger (1981) es un jugador de tenis de mesa alemán
 Bastian Swillims (1982) es un atleta alemán especializado.
 Bastian Trinker, (1990) es un tenista profesional de Austria.
 (2855) Bastian, un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides
 Adolf Bastian, un erudito del siglo XIX recordado por sus contribuciones al desarrollo de la etnografía y al de la antropología como una disciplina
 Ali Bastian, una actriz británica
 Gert Bastian, un general del ejército alemán y político del partido Alianza 90/Los Verdes
 Henry Charlton Bastian, un fisiólogo y neurólogo inglés
 Ignacio Bastian, (1997) es un jugador de baloncesto argentino.
 Max Bastian, un oficial de marina alemán, almirante y presidente del Tribunal de Guerra Imperial
 Bástian Lyon, un empresario, deportista y artista urbano chileno